Шноль — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Шноль, Симон Эльевич (1930—2021) — советский и российский биофизик, историк советской и российской науки.
 Шноль, Эммануил Эльевич (1928—2014) — математик и педагог.

Примечания